Лас Сабинас има више значења:

 Лас Сабинас (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Сабинас (Ситлалтепетл), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику